Kelumapusaura machi es la única especie conocida del género extinto Kelumapusaura ("lagarto de tierra roja") es un género extinto de dinosaurio hadrosáurido saurolofino que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 73 y 69 durante el Campaniense y el  Maastrichtiense, en lo que es hoy Sudamérica. Sus restos se encontraron en rocas del Cretácico Superior de la Formación Allen en la Patagonia en Argentina y es conocida a partir de un lecho de fósiles con varios individuos.
 
El nombre del género, "Kelumapusaura," combina el término "kelumapu," la palabra mapudungun para "tierra roja," y la forma femenina del término griego "sauros," que significa "lagarto." El nombre de la especie, "machi," se deriva de la palabra que usa el pueblo mapuche para "chamán." Los autores de la descripción estimaron que Kelumapusaurus habría medido entre 8 a 9 metros de longitud. Huallasaurus es conocido de la Formación Allen que data de las épocas del Campaniense al Masstrichtiense en la provincia de Río Negro, Argentina. Se han nombrado a varios otros dinosaurios de esa formación, incluyendo a titanosaurios, hadrosáuridos, abelisáuridos, dromeosáuridos y alvarezsáuridos. A continuación se representa el árbol filogenético realizado por el estudio de Rozadilla et al. de 2022, incluyendo a Kelumapusaura y Huallasaurus, el cual fue nombrado en el mismo estudio. El análisis filogenético recupera un nuevo clado de hadrosáuridos sudamericanos compuesto por Kelumapusaura machi, Huallasaurus australis, Bonapartesaurus rionegrensis y Secernosaurus koerneri. El nuevo clado sudamericano está tentativamente anidado entre Kritosaurini y está respaldado por varios rasgos, incluido un ilion con una cresta subhorizontal que separa la muesca preacetabular del pedículo púbico, una cresta longitudinal en la superficie dorsal del proceso postacetabular, y un extremo distal torcido del proceso postacetabular. La recuperación de un clado monofilético de hadrosáuridos sudamericanos indica que la historia de los hadrosáuridos en las masas terrestres de Gondwana está lejos de comprenderse bien, y los nuevos descubrimientos pueden cambiar la imagen actual de la taxonomía y las relaciones filogenéticas de los dinosaurios de pico de pato del sur.

Referencias

Hadrosauridae
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Cretácico Superior